Keuffel ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Gottfried Keuffel (1698–1771), deutscher Philosoph, Politikwissenschaftler und Hochschullehrer
 Werner Keuffel (um 1820–1869), deutscher Richter und Parlamentarier